Wilhelm Brenna (ur. 8 października 1979) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997 kiedy zajął 61. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Największym sukcesem tego skoczka jest mistrzostwo świata juniorów wywalczone w 1997 w Canmore. Poza tymi mistrzostwami Brenna nie startował na żadnych innych mistrzostwach ani na igrzyskach olimpijskich.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1996  Asiago – 31. miejsce
 1997  Canmore (Calgary) – złoty medal
 Drużynowo
 1996  Asiago – 7. miejsce
 1997  Canmore (Calgary) – 4. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Örnsköldsvik – 2 marca 1996 (1. miejsce)
  Örnsköldsvik – 3 marca 1996 (2. miejsce)
  Westby – 8 lutego 1997 (2. miejsce)
  Westby – 9 lutego 1997 (1. miejsce)
  Iron Mountain – 22 lutego 1997 (2. miejsce)
  Ishpeming – 1 marca 1997 (2. miejsce)
  Ishpeming – 2 marca 1997 (3. miejsce)
  Harrachov – 22 marca 1997 (2. miejsce)
  Harrachov – 23 marca 1997 (1. miejsce)
  Rælingen – 14 sierpnia 1997 (2. miejsce)
  Westby – 8 lutego 1998 (2. miejsce)
  Schönwald – 7 marca 1998 (2. miejsce)
  Lahti – 19 grudnia 1998 (1. miejsce)
  Planica – 20 lutego 1999 (1. miejsce)
  Planica – 21 lutego 1999 (1. miejsce)
  Vikersund – 12 marca 1999 (1. miejsce)
  Vikersund – 13 marca 1999 (1. miejsce)
  Kuopio – 16 grudnia 1999 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979